Riograndia es un género extinto de cinodonte tritelodóntido que vivió durante el Triásico Superior en América del Sur. La especie tipo es R. guaibensis. Se estima que Riograndia guaibensis medía cerca de 15 centímetros de largo y unos 30 gramos de peso. Sus restos se han encontrado en la Formación Caturrita del geoparque de Paleorrota. Era un cinodonte no mamífero que aun así presentaba varios rasgos avanzados presentes en los mamíferos. Varios especímenes de Riograndia guaibensis han sido hallados en los pueblos de Candelária y Faxinal do Soturno, también de la Formación Caturrita.

Clasificación
Riograndia es clasificado como un género basal en la familia Tritheledontidae. Otros triteledóntidos incluyen a su pariente Irajatherium, y dos clados, uno más basal que incluye a Sinoconodon, Brasilitherium, Brasilodon y Morganucodon, y otro más avanzado que comprende a Chaliminia, Elliotherium, Pachygenelus, Diarthrognathus y Tritheledon. El siguiente cladograma fue resultado del estudio de Martinelli y Rougier en 2007 y modificado porSoares et al. en 2011, con Tritheledontidae añadido de acuerdo con Ruta et al. (2013):

Paleoecología
Todos los especímenes de Riograndia provienen de la Formación Caturrita del Triásico Superior. La formación data de hace unos 225 millones de años, y se encuentra en el actual Brasil. Los dinosaurios de esta formación solo incluyen al sauropodomorfo Unaysaurus y al terópodo Guaibasaurus. Entre los demás animales se encuentran el dinosauriforme Sacisaurus; el dicinodóntido Jachaleria; un fitosaurio sin nombrar; dientes aislados de arcosaurios; un anfibio classificado en el grupo Stereospondyli; y muchos otros tetrápodos menores de 15 centímetros de largo. Entre estos se hallan el procolofónido Soturnia; el esfenodóntido Clevosaurus; el lepidosaurio Cargninia; el supuesto pterosaurio Faxinalipterus, y una serie de mamaliamorfos incluyendo a Riograndia, Brasilodon, Brasilitherium, Irajatherium y Minicynodon.

Véase también 
 Paleorrota
 Brasilodon
 Evolución de los mamíferos
 Anexo:Terápsidos

Referencias

Enlaces externos
 Dinossauros do Rio grande do Sul. 
 Sociedade Brasileira de Paleontologia. 

Cynodontia
Sinápsidos de América del Sur
Sinápsidos del Triásico